Barruecopardo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barruecopardo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Barruecopardo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar